Ocurí ist die Bezeichnung für
 Ocurí (Chuquisaca) – eine Ortschaft im bolivianischen Departamento Chuquisaca
 Ocurí (Oruro) – eine Ortschaft im bolivianischen Departamento Oruro
 Ocurí (Potosí) – eine Ortschaft im bolivianischen Departamento Potosí
 Municipio Ocurí – ein Landkreis in der Provinz Chayanta in Bolivien